szintézis: ismeretelméleti fogalom, az egymástól eltérő kijelentések, fogalmak, képzetek összeállítása egységes egésszé
 szintézis: a lélektanban az agyban zajló elemző folyamatok rendszere, összessége.
 Szintézis, magyar progresszív rock együttes
 szintézis: kémiai folyamat vagy eljárás, amelynek során egy vegyület molekulái kémiai reakciók útján, kisebb tömegű molekulákból épülnek fel